Gastrocopta carnegiei är en snäckart som först beskrevs av Sterki 1916.  Gastrocopta carnegiei ingår i släktet Gastrocopta och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
carnegiei